Верства, верста — старовинна міра довжини (первісне значення слова — «віддаль між двома поворотами плуга»).
 Верства, верста — верстовий стовп.
 Верства — частина суспільного класу, соціальна група, соціальний стан.
 Верства — шар, пласт.
 Верства, пласт — плоска маса однорідної породи, що зверху й знизу обмежена більш-менш паралельними площинами.
 Верства — ряд снопів, покладених горизонтально, шар соломи, сіна в стогу.

Примітки